Pollono ist der Familienname folgender Personen:

 John Pollono (* 1972), US-amerikanischer Filmschauspieler und Drehbuchautor
 Sophie Pollono (* 2004), US-amerikanische Schauspielerin